Міхєєв — російське прізвище. Відомі носії:
 Артур Беркут — псевдонім Міхєєва Артура В'ячеславовича
 Міхєєв Іван Вікторович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Міхєєв Максим Миколайович — артист балету, народний артист України
 Міхєєв Станіслав Сергійович (нар. 1989) — російський саночник.
 Міхєєв Сергій Вікторович (нар. 1938) — радянський і російський авіаконструктор, генеральний конструктор ВАТ «Камов» .

 Міхєєва Алла Андріївна ( 1989) — російська актриса і телеведуча.

Див. також 
 Міхеєв

Примітки 

російські прізвища
ru:Михеев